Ruffle – software
 Ruffle Bar – isola di Jamaica Bay, a New York, negli Stati Uniti d'America
 Amy Ruffle – attrice australiana